Endoconidiophora — рід грибів родини Ceratocystidaceae. Назва вперше опублікована 1907 року.

Класифікація 
До роду Endoconidiophora відносять 17 видів:

Примітки

Джерела 
 Münch, E. 1907. Die Bläufaule des Nadelholzes I-II. Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Forst- und Landwirtschaft. 5:531-573 - P.564

Роди грибів
Сордаріоміцети